Лавадерос има више значења:

 Лавадерос (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лавадерос (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лавадерос (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лавадерос (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику